Стоктън може да се отнася за:
 Градове
 Стоктън (Калифорния), САЩ
 Стоктън на Тийс, Англия